Curry [kari] může znamenat:

 curry – kari, koření indické kuchyně
 Curry County (New Mexico) – okresek v USA (stát New Mexico)
 Curry County (Oregon) – okrsek v USA (stát Oregon)

příjmení osob
 Adam Curry (* 1964) – bývalý spolupracovník vysílače MTV, jeden ze zakladatelů podcastingu
 Dell Curry (* 1964) – americký profesionální basketbalista
 Ed Curry – americký informatik
 Haskell Brooks Curry (1900–1982) – americký informatik
 John Curry – britský krasobruslař
 Manfred Curry (1899–1953) – americko-německý vynálezce, vědec a autor
 Michael Curry (* 1953) – protestantský biskup
 Robert Curry (1882–1944) – americký zápasník
 Seth Curry (* 1990) – americký basketbalista
 Stephen Curry (* 1988) – americký basketbalista
 Tim Curry (* 1946) – britský herec a zpěvák

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení